Eisseespitze ist der Name folgender Berge:

 Eisseespitze (Sella) (ladinisch Piz Lech Dlacè),  hoher Berg in der Sella (Dolomiten)
 Eisseespitze (Ortler-Alpen),  hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Eisseespitze (Hohe Tatra), (),  hoher Berg in der Hohen Tatra